Tetilla puede referirse a:

 El Pezón de los machos de los mamíferos;
 El queso de tetilla, queso típico de Galicia, España; o
 Tetilla (planta), género botánico de la familia Francoaceae.